Ditrema är ett släkte av fiskar. Ditrema ingår i familjen Embiotocidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Ditrema